Devils Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Devils Island (Connecticut)
 Devils Island (Alexander County, Illinois)
 Devils Island (Lake County, Illinois)
 Devils Island (Iowa)
 Devils Island (Louisiana)
 Devils Island (Montana)
 Devils Island (New Jersey)
 Devils Island (Wisconsin)

in Kanada:
 Devils Island (Nova Scotia)

Siehe auch:
 Devil Island